Мыски — посёлок в Каменском районе Алтайского края России. Входит в состав Гоноховского сельсовета.

История 
Основан в 1789 году. В 1928 году деревня Мыски состояла из 298 хозяйств, основное население — русские. Центр Мысковского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)